Evinayong ist der Name der geographischen Objekte in Äquatorialguinea:
 Evinayong (Distrito) 
 Evinayong (Niefang) 
 Evinayong (Acam) 
 Evinayong-Asiasi 
 Evinayong (Monte Alen) 
 Evinayong (Centro Sur) 

Siehe auch:
 Ewinajon